Erik Näslund, född 15 oktober 1993 i Umeå, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Dundee Stars i skotska Elite Ice Hockey League. Näslunds moderklubb är Östersunds IK och med dem sppelade han även som junior innan han gick över till Timrå IK. Säsongen 2011/2012 fick han kontrakt med moderklubben och spelade med dem i Division 1. I Östersund stannade han två säsonger innan han gick vidare med spel för Olofströms IK, Mörrums GoIS IK, Tyringe SoSS och Brunflo IK i samma division. Till säsongen 2016/17 skrev han på för Nybro Vikings IF och stannade där i två och en halv säsong. I samband med den turbulens som uppstod när klubben bytte tränare säsongen 2018/2019 lämnade Näslund och gick tillbaka till Östersund. Till säsongen 2021/22 skrev han kontrakt med Fife Flyers i skotska Elite Ice Hockey League och säsongen därpå fortsatte han med Dundee Stars i samma liga.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1993
Idrottare från Umeå
Levande personer
Män
Spelare i Brunflo IK
Spelare i Dundee Stars
Spelare i Fife Flyers
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Spelare i Vallentuna Hockey
Spelare i Östersunds IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare